

Білояровська сільська рада — сільське поселення, Мазановський район, Амурська область
 Білояровська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край